Ont blod kan avse:
 Ont blod (1979) – amerikansk film (Wise Blood) från 1979 av John Huston
 Ont blod (1986) – fransk film (Mauvais sang) från 1986 av Leos Carax
 Ont blod (1991) – fransk film (Hot Blood) från 1990 av Philippe Blot med Sylvia Kristel
 Ont blod (1996) – dansk film (Ondt blod) från 1996 av Carsten Fromberg
 Ont blod (1997) – amerikansk film (Affliction) från 1997 av Paul Schrader
 Ont blod (TV-serie) – brittisk TV-serie (Unforgiven) från 2009